Айкаван:
 Айкаван — село в марзе Армавир, Армения.
 Айкаван — село в марзе Ширак, Армения.
 Айкаван — посёлок в Симферопольском районе Республики Крым, Россия/Украина.
 Айкаван — армянское название села Сирик в Джебраильском районе Азербайджана.
 Айкаван (сорт вина) — сорт крепкого ординарного вина типа мадеры. Содержание спирта 19 %, содержание сахара 6 %. Выпускается Ереванским винным комбинатом.